Американская певица и автор песен Билли Айлиш выпустила два студийных альбома, один концертный альбом, один видеоальбом, четыре мини-альбома, 31 сингл и 25 музыкальных видеоклипов. Её первый мини-альбом, Don’t Smile At Me, был выпущен 11 августа 2017 года и достиг номера 14 в США Billboard 200, номер 12 в UK Albums Chart и топ-10 в Австралии, Новой Зеландии и Швеции. Затем Айлиш выпустила синглы «Lovely», «You Should See Me in a Crown», «When the Party’s Over», «Come Out and Play», «Bury a Friend», «Wish You Were Gay» и «Bad Guy».

Её дебютный студийный альбом, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, был выпущен 29 марта 2019 года и достиг высшей позиции под номером один в нескольких странах, включая США, Великобританию, Австралию и Канаду. «Bad Guy» стал первым синглом Айлиш, который дебютировал в топ-10 Billboard Hot 100, достигнув первой позиции. С синглом «Bad Guy», Айлиш стала первым артистом, родившимся в 21 веке и лидировавшим в Hot 100. Айлиш также побила рекорд по количеству одновременных хитов в Billboard Hot 100 среди женщин.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие чартерные и сертифицированные песни

Гостевое участие

Видеография

Видеоальбомы

Музыкальные видеоклипы

Примечания

Комментарии

Примечания 

Айлиш, Билли
Билли Айлиш
Айлиш, Билли